Касьяненко Анатолій Іванович — український дипломат.
 Касьяненко Галина Сергіївна (1929—1994) — українська художниця.
 Касьяненко Ростислав Юрійович — український медіаменеджер, журналіст, громадський діяч.
 Касьяненко Володимир Григорович — український радянський анатом, академік АН УРСР.
 Касьяненко Даніїл Костянтинович (1996—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Касьяненко Євгенія Карпівна — Герой Соціалістичної Праці.
 Касьяненко Ігор Володимирович — український поет, бард, виконавець власних пісень, журналіст.
 Касьяненко Інга Володимирівна (1924—2008) — українська фармаколог, докторка медичних наук, лауреатка Державної премії України.
 Касьяненко Леонід Матвійович (1920—1991) — український художник.
 Касьяненко Олег Якович (1923—1995) — український радянський партійний діяч, міністр легкої промисловості УРСР. Депутат Верховної Ради УРСР 9-11-го скликань.

Див. також 
 Касіянович
 Касьян (прізвище)
 Касьян (ім'я)
 Касьянов
 Касяненко
 Косьяненко

Українські прізвища